Nocturnal Rites (, звучит как «Накторнал Райтс») — шведская англоязычная группа, играющая музыку в стиле пауэр-метал.

История 
В 1990 году гитарист / вокалист Фредрик Маннберг образовал группу под названием Necronomic. Пройдя через многочисленные смены состава, нежелание музыкантов трудиться, Маннберг распускает группу. К концу 1990 года только два оставшихся члена (Фредрик и ударник Томми Эрикссон) реформировали группу, состоящую тогда из трех участников, с недавно присоединившимся басистом Нильсом Эрикссоном, под названием Nocturnal Rites.

В 1991 году группа сделала свою первую и до сих пор единственную официальную демозапись. Четыре трека вышли под названием «The Obscure». Она привлекла интерес независимого лейбла, но группа решила ждать чего-то лучшего. Во время написания материала, два трека промозаписи оказались далекими от Death Metal, с более мелодичным и гармоничным звучанием. Это новшество привлекло внимание звукозаписывающих компаний. Тем не менее, группа по-прежнему не готова была подписать контракт. Примерно в это же время барабанщик Томми Эрикссон покинул группу и был заменен Ульфом Андерссоном. Группа также добавила второго гитариста, Микаэля Сендерстрема.

До 1993 года группа продолжала писать материал и к этому времени их звучание стало приближаться к традиционному хэви-металу, под влиянием таких групп, как Iron Maiden и Judas Priest. Группа описывала это как продолжение курса, взятого в начале 1992 года.

К концу осени 1993 года Nocturnal Rites посчитали, что собран достаточно хороший материал для следующей записи. Но, сделав её, члены команды поняли, что вокал Фредрика не соответствует их обновленному звуку. И взялись за поиски нового, более «мелодичного» певца. Замена Маннбергу была найдена в лице Андерса Закриссона. Хотя записи 1993 года с новым вокалистом тогда не представили большого интереса для звукозаписывающих лейблов, тем не менее группа, чувствуя потенциальный успех, разослала материал в несколько компаний. Лента привлекла к себе внимание шведского лейбла Dark Age. Контракт был разработан и к концу 1994 года группа подписала его. После чего, Dark Age захотела уступить альбом более крупному лейблу. Им стал Megarock Records и, наконец, выпуск дебютного альбома «In A Time Of Blood And Fire» (1995) был начат. Он мог принести группе большой успех, но из-за проблем с распространением диска и его продвижением не принес тех результатов, которые могли быть.

При записи для последующего релиза гитарист Микаэл Седерстрем решил покинуть группу и был заменен Нильсом Норбергом. В конце 1997 года второй диск группы «Tales Of Mystery And Imagination» (1997/1998) был выпущен в Японии. Из-за разногласий между Megarock и Dark Age группа была продана Century Media, и альбом был выпущен в марте 1998 года.

После тура по Европе в поддержку «Tales Of Mystery And Imagination» группа вернулась в студию с вновь обретенной уверенностью для создания и записи своего третьего релиза, «The Sacred Talisman» (1999). Он показал группу более зрелой и разносторонней, а также предъявил новое дополнения к ритм-секции — барабанщика Уве Лингвалля.

После гастролей в поддержку «The Sacred Talisman» группу покинул вокалист Андерс Закриссон. Но довольно быстро была найдена замена в лице местного певца и бывшего коллеги Уве по группе, Джонни Линдквиста, чей голос не был похож на голос ушедшего Андерса. Это позволило группе расширить свои горизонты как композиторов и записать «Afterlife» (2000), показавший команду с новых сторон. Поклонники и СМИ приветствовали Джонни с распростертыми объятиями и группа показала, что стала еще сильнее и сплоченнее с Джонни в качестве фронтмена.

После тура по Европе с Iron Savior Nocturnal Rites участвуют в нескольких фестивалях и одиночных концертах в Швеции. Затем группа начала работать над тем материалом, что мы знаем сейчас как «Shadowland» (2002).

Следующие релизы группы:
2004 — New World Messiah,
2005 — Grand Illusion,
2007 — The 8th Sin.

Текущий состав 
 Джонни Линдквист (Jonny Lindqvist) — вокал (2000—н.в.)
 Фредрик Маннберг (Fredrik Mannberg) — гитара (1990—н.в.)
 Пер Нильссон (Per Nilsson) — гитара (2017—н.в.)
 Нильс Эрикссон (Nils Eriksson) — бас-гитара (1990—н.в.)
 Уве Лингвалль (Owe Lingvall) — ударные (1998—н.в.)

Бывшие музыканты 
 Андерс Закриссон (Anders Zackrisson) — вокал (1993—2000)
 Микаэль Сёдерстрём (Mikael Söderström) — гитара (1992—1997)
 Нильс Норберг (Nils Norberg) — гитара (1997—2008)
 Крис Рёрланд (Chris Rörland) — гитара (2010—2012)
 Ульф Андерссон (Ulf Andersson) — ударные (1992—1998)
 Томми Эрикссон (Tommy Eriksson) — ударные (1990—1992)

Дискография

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Пауэр-метал-группы Швеции
Исполнители Century Media Records